Michel Bégon (1638-1710)
Michel Bégon (1667-1747)